Лучшие синглы США 1987 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1987 год.

Список 1987 года

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1987 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1987 года
  (кратко)
 1987 Billboard Top 100 Year-End (подробно)
 Top 100 лучших синглов по годам
 Billboard Top Hits 1982—1987 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 1987 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1987 год в музыке США